89-й чемпионат Франции прошёл в Сен-Кантене с 17 по 28 августа 2014 года.

Таблица

Ссылки 
 Информация о турнире на сайте theweekinchess.com

Чемпионаты Франции по шахматам
2014 год в шахматах
Август 2014 года
Спорт во Франции в 2014 году